Hińczowy Potok (słow. Hincov potok) – potok w Dolinie Hińczowej, dopływ Mięguszowieckiego Potoku
 Mięguszowiecki Potok (słow. Hincov potok) – potok w Dolinie Mięguszowieckiej